Комино — значения:

Топоним 
 Комино — деревня, Усольский район, Пермский край, Россия
 Комино — маленький остров в Средиземном море